La lichénification est l'épaississement de la peau en plaque de coloration rose-bistre puis brune et irrégulièrement quadrillée par de profonds sillons. Elle peut être secondaire à un prurit. C'est une conséquence fréquente de maladies de peau telles que l'eczéma.

Signe clinique en dermatologie